Роккетта () может означать:

 Роккетта-Бельбо — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео
 Роккетта-ди-Вара — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Ла Специя
 Роккетта-а-Вольтурно — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Изерния
 Роккетта-э-Кроче — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Казерта
 Роккетта-Лигуре — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия
 Роккетта-Нервина — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Империя
 Роккетта-Палафеа — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти
 Роккетта-Сант-Антонио — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Фоджа
 Роккетта-Танаро — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти